Перелік церков, названих на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

Церкви Покрови Пресвятої Богородиці